Gravibus ecclesiae è una enciclica di papa Pio IX, datata 24 dicembre 1874, con la quale il Pontefice estende il Giubileo del 1875 a tutto il mondo.

Bibliografia 
 G. Martina, Pio IX (1867-1878), Roma 1990

Voci correlate 
Papa Pio IX
Enciclica
Elenco delle encicliche
Giubileo

Collegamenti esterni 
 

Encicliche di Pio IX